Ильино — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Усвятская волость».

География 
Находится на юге региона, в северо-западной части района, в обезлесенной местности, у р. Ловать, вблизи государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область), в 13 км от райцентра и волостного центра — пгт Усвяты.

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Ильино вошла в состав образованного муниципального образования Усвятская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога на д. Узкое и далее автодорога регионального значения 58К-586 «Узкое — Большой Городец — Мельны».

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты на реке Ловать
Населённые пункты Усвятского района